Interstate 84 (west), een interstate highway die loopt van Oregon tot Utah
Interstate 84 (oost), een interstate highway die loopt van Pennsylvania tot Massachusetts